Vaublanc poate fi:

Familia Vaublanc
Vivant-François Viénot de Vaublanc (1725-1798), nobil și militar francez 
Vincent-Marie Viénot de Vaublanc (1756-1843), om politic francez, fiul mai mare al precedentului 
Jean-Baptiste Bernard Viénot de Vaublanc (1761-1812), militar francez, al treilea fiu al primului 
Vincent-Victor Henri Viénot de Vaublanc (1803-1874), istoric francez, fiul precedentului

Dezambiguizare